Fatima (und Schreibvarianten) steht für:
 Fātimah, ein weiblicher arabischer Vorname, siehe Fatima (Vorname) – dort auch zu Namensträgerinnen
 Fatima (2015), französischer Film von Philippe Faucon
 Fatima, Originaltitel von Das Wunder von Fatima – Moment der Hoffnung, portugiesisch-US-amerikanischer Film von Marco Pontecorvo

Familienname:
 Abel dos Santos Fátima, osttimoresischer Beamter
 Antónia Moreira de Fátima (* 1982), angolanische Judoka
 Feliciano Alves de Fátima, osttimoresischer Politiker
 João Francisco de Fátima (1969–2020), osttimoresischer Marineoffizier

geografische Orte:
 Fátima (Buenos Aires), Ort in Gran Buenos Aires, Argentinien
 Fátima (Bahia), Gemeinde in Brasilien
 Fátima (Tocantins), Gemeinde in Brasilien
 Fátima do Sul, Gemeinde in Brasilien
 Fátima, Wallfahrtsort der Marienerscheinungen in Portugal
 Fátima (Granada), Ort in der Provinz Granada, Spanien
 Fátima (El Paso), Ort in der Provinz Santa Cruz de Tenerife, Spanien
 Fátima (Los Silos), Ort in der Provinz Santa Cruz de Tenerife, Spanien
 Fátima (Pastaza), Ort und Parroquia rural in der Provinz Pastaza in Ecuador

sowie
 diverse Moscheen, siehe Fatima-Moschee
 diverse Kirchen, siehe Fatimakirche

Siehe auch:
 Hand der Fatima